liv har flere betydninger:
 Liv i biologisk forstand, se Liv.
 Liv er et pigenavn. Se Liv (pigenavn).
, og i nordisk mytologi, se Liv (nordisk mytologi).
 Liv er midje, bæltested. Se Liv (talje).
 Liv (tøj) er noget af det dametøj som dækker Taljen.
 Liv (film fra 1992) – dansk animationsfilm fra 1992 instrueret af Uffe Boesen
 Liv (film fra 2006) – dansk kortfilm fra 2006 instrueret af Heidi Maria Faisst
 Liv (film fra 2011) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Rasmus Kloster Bro
 Livet (EP) – Karl Williams fjerde udgivelse